Četvrto izdanje Ljetne lige prvaka, održano u srpnju i kolovozu 1972. godine je osvojio Sarajevo.

Ljestvica

Izvori 
 strategija.org Fudbalski turniri: Letnja liga šampiona, pristupljeno 21. rujna 2014.

1972